Gentiloni peut faire référence à:
 Paolo Gentiloni (1954- ), un homme d'État italien
 Gouvernement Gentiloni
 Vincenzo Ottorino Gentiloni (1865-1916), un homme politique italien
 Pacte Gentiloni